Windmühlenstraße steht für:
 Windmühlenstraße (Dessau-Roßlau), siehe Liste der Kulturdenkmale in Dessau-Roßlau
 Windmühlenstraße (Krefeld), siehe Liste der Baudenkmäler in Bockum (Krefeld)
 Windmühlenstraße (Leipzig)
 Windmühlenstraße (Leuna) siehe Windmühlenstraße 3 (Leuna)
 Windmühlenstraße (Neustadt am Rübenberge), siehe Liste der Baudenkmale in Neustadt am Rübenberge
 Windmühlenstraße (Weimar), siehe Liste der Kulturdenkmale in Weimar (Einzeldenkmale)